För det metabola tillståndet, se ketos (metabolt tillstånd)

En ketos är en monosackarid med en ketongrupp. Med 3 kolatomer är dihydroxiaceton den enklaste ketosen och är den enda som inte är optiskt aktiv. Ketoser är isomera med aldoser där karbonylgruppen sitter sist i kedjan.

Exempel
Alla ketoser nedan är 2-ketoner:
 Trioser: dihydroxiaceton
 Tetroser: erytrulos
 Pentoser: ribulos, xylulos
 Hexoser: fruktos, psicos, sorbos, tagatos
 Heptoser: sedoheptulos
 Oktoser: 3-deoxi-D-manno-oktulose

Se även
Kolhydrater
Monosackarider
Aldoser